Ohr steht für:

 Ohr, Teil des Hörorgans
 eine Verbreiterung der Schale einer Muschel im Bereich des Wirbels
 Ohr (Ornament), Dekorationselement bei Fenstern und Türen, Möbel, Täfelungen, Bilder- und Spiegelrahmen
 Ohr (Plattenlabel), deutsches Plattenlabel
 Ohr, Verbindungsrampe im Straßenbau, siehe Verbindungsrampe #Indirekte Verbindungsrampe
 Ohr, Ortsteil von Emmerthal, Landkreis Hameln-Pyrmont, Niedersachsen
 nach vorne vorstehender Seitenteil der Kopflehne eines Stuhls (Ohrensessel)
 radial orientierte Ausstülpung(en) einer Ohrenklemmschelle für Schläuche

OHR steht als Abkürzung für:

 Office of the High Representative, siehe Hoher Repräsentant für Bosnien und Herzegowina
 Organisation Hessischer Freier Radios
 Wyk auf Föhr, Flughafen nach dem IATA-Code

Ohr ist der Familienname folgender Person:

 Helmut Ohr (1908–2002), deutscher Wirtschaftsjurist
 Martine Ohr (* 1964), niederländische Hockeyspielerin
 Renate Ohr (* 1953), deutsche Wirtschaftswissenschaftlerin und Hochschullehrerin
 Wilhelm Ohr (1877–1916), deutscher Historiker

Siehe auch:
 OR
 Großes Ohr

OHR